Граинская волость — упразднённая административно-территориальная единица 3-го уровня и бывшее муниципальное образование со статусом сельского поселения в Красногородском районе Псковской области России.

Административный центр — деревня Лукино.

География 

Территория волости граничила на севере с Ильинской, на северо-западе — с Партизанской, на западе и юге — с Красногородской волостями Красногородского района, на востоке — с Опочецким районом Псковской области.

История 
Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года все сельсоветы в Псковской области были переименованы в волости, в том числе Граинский сельсовет был превращён в Граинскую волость с центром в деревне Лукино.

Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года в границах волости было также создано муниципальное образование Граинская волость со статусом сельского поселения с 1 января 2006 года в составе муниципального образования Красногородский район со статусом муниципального района.

На референдуме 11 октября 2009 год было поддержано объединение Граинской и Красногородской волостей. Законом Псковской области от 3 июня 2010 года Граинская волость была упразднена, а её территория 1 июля 2010 года включена в состав Красногородской волости.

Население 
Численность населения Граинской волости по переписи населения 2002 года составила 504 жителя.

Населённые пункты 
В состав Граинской волости входила 31 деревня:

Примечания 

Упразднённые волости Псковской области
Упразднённые сельские поселения Псковской области
Упразднённые муниципальные образования Красногородского района
Сельские поселения, упразднённые в 2010 году